Пероннский договор — название нескольких дипломатических соглашений, заключенных в Перонне (Пикардия):

 Пероннский договор (1200) — между Филиппом II Августом и Бодуэном IX Фландрским
 Пероннский договор (1468) — между Людовиком XI и Карлом Смелым
 Пероннский договор (1641) — между Францией и Монако
 Пероннский договор (1641) — между Францией и каталонскими повстанцами